Би́тти (, ; ) — английская и итальянская фамилия, а также топоним.

Известные носители:
 Битти, Альфред Честер (1875—1968) — американский горный инженер, коллекционер и папиролог.
 Битти, Бернардо (1548—1610) — итальянский художник, иезуит.
 Битти, Бесси (1886—1947) — американская журналистка, драматург и радиоведущая.
 Битти, Дарья (род. 1994) — канадская лыжница.
 
 Битти, Джон Уильям (1869—1941) — канадский художник.
 Битти, Джордана (род. 1998) — австралийская юная актриса и танцовщица.
 Битти, Джордж (1877—?) — канадский стрелок, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр.
 
 Битти, Иэн (род. 1965) — северо-ирландский актёр.
 Битти, Нед (1937—2021) — американский актёр.
 Битти, Пол (род. 1962) — американский писатель.
 Битти, Ролла Кент (1875—1960) — американский ботаник, профессор ботаники.
 Битти, Стюарт (род. 1972) — австралийский сценарист и кинорежиссёр.
 Битти, Сэмуэль (1820—1885) — американский генерал, участник Гражданской войны.
 Битти, Трейси (род. 1979) — австралийская баскетболистка.
 Битти, Уоррен (род. 1937) — американский актёр, продюсер и режиссёр.
 Битти, Энди (1913—1983) — шотландский футболист и тренер.
Топонимы:
 Битти — коммуна в итальянском регионе Сардиния
 Битти — тауншип в американском штате Миннесота.

См. также 
 Бити